Reising ist der Ortsname von

 Reising (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Reising (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Reising (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reising (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Reising (Gemeinde Frohnleiten), Gemeindeteil von Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Reising ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Reising (vor 1911–1968), deutscher Journalist und Redakteur
 Maximilian Reising von Reisinger (1774–1848), kaiserlich-königlicher Feldmarschalleutnant der österreichischen Armee 

Siehe auch:
 Reising M50, amerikanische Maschinenpistole
 Reißing